Saint-Aubin-des-Bois ist der Name zweier französischer Gemeinden:
 Saint-Aubin-des-Bois (Calvados) im Département Calvados
 Saint-Aubin-des-Bois (Eure-et-Loir) im Département Eure-et-Loir